Caliga steht für:

 Caliga, einen aus Leder gefertigten Militärschuh der römischen Legionäre

Caliga ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Caliga-Reh (1858–1904), deutscher Opernsänger
 Auguste Caliga-Ihle (1862–1931), deutsche Opernsängerin